het woord uit het internationale spellingsalfabet voor de letter "O"
 Oscar (filmprijs) of Academy Award, de belangrijkste filmprijs in de Verenigde Staten
 Oscar (voornaam), een jongensnaam
 voetbalnaam van de Braziliaanse voetballer Oscar dos Santos Emboaba Júnior
 Oscar (kat), een kat die de dood van mensen zou kunnen voorspellen
 Oscar Mopperkont, een Muppet in het televisieprogramma Sesamstraat
 Oscar (Bologna), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Oscar (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
 Oscar de ballonvaarder, een reeks interactieve cd-roms
 Nakajima Ki-43-II, een Japans jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 Oscar-klasse, een Russische klasse van atoomonderzeeërs
 Oscar (bier), een Belgisch bier
 OSCAR (protocol), een chatprotocol van AOL
 OSCAR (school), een orthopedagogisch en didactisch centrum voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn
 Oscar (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 MSC Oscar (schip, 2015), in januari 2015 het grootste containerschip ter wereld
 José Oscar Bernardi, Braziliaans voetballer, voetbalnaam Oscar

Films en televisieseries:
 Oscar (1960), televisiefilm uit 1960
 Oscar (1967), een film uit 1967
 Oscar (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1984
 Oscar (1985), televisiefilm uit 1985
 Oscar (1991), een film uit 1991